Hippodrome des Bruyères peut désigner :

 Hippodrome des Bruyères de Saint-Omer.
 Hippodrome des Bruyères à Rouen.
 Hippodrome des Bruyères à Maure-de-Bretagne en Ille-et-Vilaine.